Altea – figura della mitologia greca
Altea – nome femminile italiano
Altea – casa motociclistica italiana
Altea – personaggio del fumetto Diabolik
Altea – comune spagnolo della comunità autonoma valenciana
Altea – pianta appartenente alla famiglia delle Malvaceae
SEAT Altea – modello di automobile prodotto da Seat
Rosemary Altea – sedicente medium e guaritrice britannica
119 Altea – asteroide scoperto nel 1872

Pagine correlate
Althea